

Peugeot Expert / Citroën Jumpy 
Le Peugeot Expert et le Citroën Jumpy (appelé Citroën Dispatch en Grande-Bretagne) sont produits, comme leur jumeau italien Fiat Scudo, à l'usine SEVEL nord à partir de 1995. Le Jumpy a été couronné International Van of the Year 1995 par la presse européenne. Comme leur jumeau Scudo, ils ont été restylés en 2004.

Fiat Scudo 
Ce type de camionnette connaît un important succès en Europe, grâce à sa capacité de chargement importante ( et ) dans un véhicule aux dimensions réduites. Une version de transport de neuf personnes est également proposée sous le nom de Fiat Scudo Combinato, une version familiale de la voiture.

Utilisation 
Le Peugeot Expert/Citroen Jumpy/Fiat Scudo a été massivement utilisé en France par la Gendarmerie nationale, la Police nationale, et La Poste ainsi qu'en Suisse par l'armée.

Motorisations 
Les motorisations disponibles sont : 
 Essence
 1,6 Fiat 100 ch (1996-2000)
 2,0 PSA 134 ch (2000-2006)
 Diesel :
 1,9 D PSA 68 ch
 1,9 TD PSA 89 ch
 2,0 8v Fiat JTD 93 ch
2,0 HDI PSA 95 ch
 2,1 TD PSA 108 ch
 2.0 hdi 8cv PSA 110 ch
En 2004, la gamme fut soumise à un profond restylage, en parallèle avec les mono-volumes automobiles. Toute la face avant a été remodelée et lui donne une allure plus moderne. L'isolation des garde-boue a aussi été agrémentée.

Notes, sources et références

Voir aussi 
 Citroën Jumpy
 Peugeot Expert
 Fiat Scudo

Liens externes 
  Site commercial de Citroën
  Site commercial de Peugeot
  Site commercial de Fiat Professional
  Mini site officiel belge sur le Peugeot Expert

Scudo
Jumpy
Expert
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Véhicule utilitaire